Jan Svensson (ur. 1944) – szwedzki piłkarz
 Harpo, wł. Jan Torsten Svensson (ur. 1950) – szwedzki muzyk
 Jan Svensson (ur. 1956) – szwedzki piłkarz